Ари да Силва Граса Фильо (, род. 23 апреля 1943, Рио-де-Жанейро) — бразильский волейболист, волейбольный функционер, президент ФИВБ (с 2012).

Ари да Силва Граса Фильо (сокр. Ари Граса) родился в Рио-де-Жанейро. В 1966 году окончил Папский католический университет (Pontificia Universidade Catolica), после чего работал адвокатом. С 1968 — на юридических должностях в национальных и международных финансовых организациях. Избран почётным президентом Бразильского института финансовых руководителей. Доктор юридических наук.

Во время обучения в университете Ари Граса серьёзно увлёкся волейболом. Выступал за команду «Ботафого», в составе которой трижды (в 1965, 1967 и 1968) становился чемпионом Лиги Кариока (Рио-де-Жанейро). 1963—1968 годах неоднократно привлекался к выступлениям за национальную сборную Бразилии. После окончания спортивной карьеры помимо основной профессиональной деятельности занимался спортивной организационной работой.

В 1993 году Ари Граса был избран членом Исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии. С 1995 — президент Бразильской конфедерации волейбола. С 2003 — президент Южноамериканской конфедерации волейбола и Панамериканского волейбольного союза.

С 1996 Ари Граса — член Административного совета Международной федерации волейбола (ФИВБ). С 2003 года — вице-президент ФИВБ. 2008—2010 — председатель Комитета по инвестициям ФИВБ, В 2010—2012 — председатель Совета пляжного волейбола ФИВБ.

21 сентября 2012 года на 33-м Конгрессе ФИВБ в Анахайме (США) Ари Граса был избран президентом ФИВБ после ухода в отставку Вэй Цзичжуна, возглавлявшего организацию с 2008 года.

Примечания

Ссылки 
 Dr. Ary Graça elected as new FIVB President Пресс-релиз ФИВБ
 Сайт Бразильской конфедерации волейбола
 

Президенты ФИВБ
Волейболисты Бразилии